Ágh István (1938–) költő, születési nevén Nagy István
Ágh István (1970–) sportlövő

 lásd még
Agh István (1709–1786) erdélyi unitárius püspök